Henry Draper Extension, catàleg astronòmic anomenat així pel fet d'ésser una ampliació del Henry Draper Catalogue
 Historia de las Diócesis Españolas, obra de referència de la història dels bisbats espanyols